Avannarliit bezeichnet:
 Avannarliit (Nordre Huse), Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Avannarliit (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Avannarliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland